Die Liste von Leuchttürmen in Grönland nennt Leuchttürme (, ) an der Küste Grönlands. Grönland ist ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Leuchttürmen

Literatur 
 Dansk Fyrliste. 38. Ausgabe, Søfartsstyrelsen 2021 (dänisch; PDF, 5,73 MB).

Weblinks

Einzelnachweise

!
!Leuchtturme
Gronland
Gronland